Arte greca classica – l'arte della Grecia antica
 Arte imperiale classica – l'arte della civiltà di Roma, da Augusto a Marco Aurelio
 Classicismo – atteggiamento culturale consistente nell'attribuire un valore esemplare ai modelli di arte classica